District School No. 3 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 District School No. 3 (Indiana), NRHP-Nr. 88000374
 District School No. 3 (Jefferson County, New York), NRHP-Nr. 90001326
 District School No. 3 (Rensselaer County, New York), NRHP-Nr. 98001116